Tammio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tammio (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Tammio (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar